osoby:
 Adam Karski (1855? – 1916) – właściciel polskiej drukarni w Łodzi.
 Jan Karski (1914–2000) – kurier w czasie wojny
 Jefim Karski (1860–1931) – rosyjski slawista
 Karol Karski (polityk) (ur. 1966) – polityk
 Karol Karski (teolog) (ur. 1940) – teolog protestancki
 Michał Gabriel Karski (1895–1978) – poeta, tłumacz
 Ryszard Karski (ur. 1926) – polityk w PRL
 postaci fikcyjne:
 Zbigniew Karski – bohater cyklu powieści Alfreda Szklarskiego
 miejscowości:

 Karski (powiat ostrowski) – wieś w powiecie ostrowskim